Isla Santa Cruz kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Isla Santa Cruz (ö i Ecuador), Galápagos,

Mexiko 

 Isla Santa Cruz, Mexiko, Baja California Sur, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar